Raccoon Township, un township du comté de  Madison dans l'Illinois.
 , un township du comté de Parke dans l'Indiana.
 , un township du comté de Gallia dans l'Ohio.
 Raccoon Township, un township, du comté de Beaver, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships